Морозюк — украинская фамилия.
 Морозюк, Георгий Иванович (1944—2021) — украинский актёр театра и кино.
 Морозюк, Николай Николаевич (род. 1988) — украинский футболист.